Форт Вали има више значења:
 Форт Вали (Аризона)
 Форт Вали (Џорџија)